

Table de différentes méthodes de translittération du russe 
Il existe une variété de normes incompatibles pour la translittération du cyrillique russe, dont aucune n'a reçu beaucoup de popularité et, en réalité, la translittération est souvent effectuée sans aucune norme uniforme

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Articles connexes 
 Transcription du russe en français
 Transcription du français en russe
 Gentilés de Russie
 Nom de personne en russe
 Transcription et translittération
 ISO 9
 Système bulgare officiel de translittération des caractères cyrilliques
 Système moldave officiel de translittération des caractères cyrilliques

Bibliographie 

  G. Gerych. Transliteration of Cyrillic Alphabets. Ottawa University, April 1965. 126 pp.
 
 
 Ordonnance n° 1047 du 31.12.2003. Ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie.

 ALA-LC Romanization Table for Russian
 BGN/PCGN 1947 System

Tables comparatives
  Systèmes de romanisation du cyrillique (Adobe PDF) by Thomas T. Pedersen.
 Table comparative des transcriptions du cyrillique dans différentes langues européennes, en arabe, géorgien, braille et morse

Liens externes 
  
  Rusklaviatura - Translittération standard en ligne
 Clamel.com - Les claviers multilingues translittération en ligne à partir de votre clavier azerty ou qwerty.

Langue russe
Russe
Cyrillique russe